Za osobe s prezimenom Stanley, pogledajte Stanley (prezime).
Stanley se može odnositi na:

Imena mjesta

Australija
 Stanley, Tasmanija
 Stanley, Victoria

Kanada
 Stanley, British Columbia
 Stanley Peak, planina u Britanskoj Kolumbiji
 Stanley, New Brunswick
 Port Stanley, Ontario

Hong Kong
 Stanley, Hong Kong

Demokratska Republika Kongo / Uganda
 Mount Stanley, planinski masiv Ruwenzori

Egipat
 Stanley, Alexandria, Egipat, dio grada s plažom

Papua NovaGvineja
 Owen Stanley Range, planinski masiv

Ujedinjeno kraljevstvo

Engleska
 Stanley, Derbyshire
 Stanley, County Durham

Falklandski otoci
 Stanley, Falklandski Otoci, bivši Port Stanley, glavni i jedini grad na Falklandskim otocima

Škotska
 Stanley, Perthshire

Sjedinjene Američke Države
 Stanley, Idaho
 Stanley, Iowa
 Stanley, Louisiana
 Stanley, North Carolina
 Stanley, North Dakota
 Stanley, Virginia
 Stanley, Wisconsin, grad u Chippewa County
 Stanley, Barron County, Wisconsin
 Stanley County, South Dakota
 Stanley Township, Minnesota

Gospodarstvo
 Morgan Stanley, Američka investicijska banka i brokerska kuća

Sport

 Stanleyjev kup, natjecanje u američkoj National Hockey League